Seznam korpusov z zaporedno številko 79.

Seznam 
 Pehotni
 79. strelski korpus (ZSSR)
 79. korpus (Wehrmacht)

Glej tudi